Griessner oder Grießner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Griessner (1948–2011), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP)
 Isidor Grießner (1906–1983), österreichischer Politiker (ÖVP)